Libia (Λιβύη) – w mitologii greckiej nimfa, wnuczka Io.

Libia jest postacią eponimiczną Afryki Północnej z Cyrenajką włącznie.

Przodkowie 
Libia należy do rodu Io. Ta Io była córką bożka rzecznego Inachosa, w której zakochał się Zeus i z którą spłodził Epafosa. Ten ostatni został królem Egiptu i poślubił Memfis, córkę Nejlosa (Nilu), a po śmierci czczony był jako wcielenie byka Apisa, rzeczywiście odbierającego kult w Memfis. Epafos i Memfis mieli 3 córki: Lysianassę, Tebe i Libię właśnie.

Pierre Grimal podaje również inne warianty genealogii Libii. Niekiedy traktuje się ją nie jak wnuczkę Io, ale jak jej córkę. Wymienia on też inną wersję mitu, w której jako matka Libii Memfis nie występuje, a żona Epafosa to Kasiopea Istnieje również późniejsza genealogia racjonalistyczna, która próbowała uczynić z Libii córkę Okeanosa i siostrę Europy.

Potomkowie 
Libia weszła w związek miłosny z Posejdonem, bogiem mórz. Urodziła mu dwójkę dzieci: Belosa i Agenora. Poprzez Agenora pochodzi od niej Kadmos.

Prócz tychże dzieci za syna Libii i Posejdona uważa się niekiedy Enyaliosa (imię to zazwyczaj jednak nie oznacza odrębnej osoby, a jest jedynie przydomkiem Aresa), a także Busirisa, Leleksa i Fojniksa. Ten ostatni zazwyczaj jednak uchodzi za wnuka Libii po jej synu Agenorze. Istnieje nawet wersja uznająca za syna Libii Atlasa.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nimfy w mitologii greckiej